Noord-Seeland (Denemarken) (ook wel Noord-Zeeland, in het Deens: Nordsjælland, het noordoostelijk deel van het Deense eiland Seeland)
 FC Nordsjælland, een voetbalclub in Farum
 het voorgestelde Nationaal Park Kongeres Nordsjælland (koninklijk Noord-Seeland)
 De werelderfgoedsite "Parforce-jachtlandschap van Noord-Seeland"